Demarkace je akt vymezení hranice kolem místa nebo věci.

Související pojmy:

 Demarkační čára: dočasná hranice mezi zeměmi.
 Problém demarkace: filozofická otázka, jak rozlišovat mezi vědou a nevědou.
 Demarkační bod: v telefonii bod, v němž končí síť telefonní společnosti a spojuje se s rozvody v prostorách zákazníka.